Al-Muwakkar fou un lloc a la vora del desert a la regió anomenada al-Balka, a la Jordània actual, a uns 22 km al sud d'Amman i a uns 16 km al nord-est del palau de Mushatta. Hi va haver un establiment omeia i un palau, així com una mesquita amb una torre. Hi havia també un sistema de reg. Les construccions van ser fetes (segons una inscripció) sota Yazid II (720-724). Hauria estat destruït pels primers abbàssides.

Referències 
 Enciclopèdia de l'Islam, VII, 808-809

Geografia de Jordània